Бертоль () — французская фамилия и имя.

Известные носители 
 Бертоль, Жан (1909—1996) — французский художник и график.
 Бертоль, Жиль — французский спортсмен, легкоатлет, участник летних Олимпийских игр 1972 года.